Кёльче () — посёлок(надькёжег) в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии.

История 
Впервые упоминается в XII веке. Долгое время населённым пунктом владел род Кёльче. В XV веке построена церковь. С 1973 имеет статус посёлка (надькёжег).

Посёлок занимает площадь 28,26 км², там проживает 1254 жителя (по данным 2010 года). По данным 2001 года, 99 % жителей посёлка — венгры, 1 % — цыгане.

Расположение 
Посёлок расположен на реке Туру примерно в 75 км к востоку от города Ньиредьхаза. В 6 км севернее посёлка проходит венгерско-украинская граница.

Население

Города-побратимы

Примечания